Die Sulfidfällung kann in der Chemie eine Fällungsreaktion in einem Trennungsgang bezeichnen. 

Im Kationentrennungsgang wird an zwei Stellen mit Sulfid gefällt:
 Schwefelwasserstoffgruppe
 Ammoniumsulfidgruppe

Auch im H2S-Gang wird Schwefelwasserstoff als Fällungsmittel eingesetzt.